Toto je seznam sídel v Chorvatsku, nacházejících se v Dubrovnicko-neretvanské župě. Nachází se zde celkem 230 sídel, z toho 5 měst, 17 středisek opčin, 204 trvale obydlených vesnic a 4 opuštěné vesnice.

Zaniklé vesnice
Brečići (Pojezerje)
Dubrave (Pojezerje)
Glavat (Lastovo)
Sušac (Lastovo)

Reference

Chorvatské seznamy
Dubrovnicko-neretvanská župa
Dubrovnicko-neretvanská župa